Ado est une abréviation familière d'adolescent.

Patronyme 

 Pauline Ado (1991-), une surfeuse française.

Prénom 
 Ado est un prénom japonais épicène.

Surnom et pseudonyme 
 ADO, surnom d'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire ;
 Ado (2002-), chanteuse japonaise ;
 Ado, surnom de Eduardo Roberto Stinghen (1944-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 Ado Ekiti, une ville de l'État d'Ekiti au Nigeria ;
 Ado, une zone de gouvernement local de l'État de Benue au Nigeria.

Sigle 
ADO est un sigle qui peut faire référence à :
 ActiveX Data Objects, une bibliothèque logicielle de Microsoft ;
 adénosine, un nucléoside ;
 ADO (Alles Door Oefening), un club de football situé à La Haye aux Pays-Bas ;
 ADO (Atlético Deportivo Olímpico), un ancien club de football situé à Callao au Pérou ;
 ADO, un club de baseball situé à La Haye aux Pays-Bas ;
 ADO (Autobuses de Oriente), une entreprise mexicaine de transport.

Code 
ADO est un code peut faire référence à :
  ;
 Hokkaido International Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Divers 
 Théorème d'Ado, un théorème d'algèbre
 Ados, un talus de terre pour protéger les plantes des intempéries
 Ado FM, une radio parisienne
 Ados job, association suisse pour l'emploi des adolescentes et jeunes adultes

Références

Voir aussi